Тшебель () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жарский повят, Любушское воеводство. Население — 5797 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бучины
 Худзовице
 Хвалишовице
 Чапле
 Дембинка
 Ясёнув
 Йенджиховице
 Йенджиховички
 Калки
 Каменица-над-Нысон-Лужыцкон
 Карсувка
 Вежбенцин
 Семирадз
 Крулюв
 Лукув
 Марцинув
 Мешкув
 Нивица
 Гневошице
 Нове-Чапле
 Броновице
 Пусткув
 Ольшина
 Пшевозники
 Рытвины
 Седлец
 Буковина
 Старе-Чапле
 Стшешовице
 Тшебель
 Влостовице
 Жарки-Мале
 Жарки-Вельке
 Богачув
 Окаленице
 Пусткув

Соседние гмины 
 Гмина Броды
 Гмина Липинки-Лужыцке
 Ленкница
 Гмина Пшевуз
 Гмина Туплице

Ссылки 

Гмины Любуского воеводства